Оттук

Топоним 
 Оттук — село в Нарынском районе Нарынской области Киргизии.
 Оттук — село в Тонском районе Иссык-Кульской области Киргизии.
 Оттук — река в Киргизии

См. также 
 Оттук-Даш